Harald Bielfeld ist der Name folgender Personen:
* Harald Bielfeld (Politiker) (1863–1933), deutscher Politiker (NLP, DDP)
 Harald Bielfeld (Diplomat) (1895–1980), deutscher Diplomat und Wirtschaftsexperte